Бобру́йская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное по городу Бобруйску.

Белоруссия 
 Бобруйская улица — улица в Барановичах.
 Бобруйское шоссе — улица в Быхове.
 Бобруйская улица — улица в Жлобине.
 Бобруйская улица — улица в Минске.
 Бобруйская улица — улица в Могилёве.
 Бобруйская улица — улица в Рогачёве.

Казахстан 
 Бобруйская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Бобруйская улица — улица в Москве.
 Бобруйская улица — улица в Самаре.
 Бобруйская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Бобруйская улица — улица в Уфе.
 Бобруйская улица — улица в Хабаровске.
 Бобруйская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Бобруйская улица — улица в Днепре.
 Бобруйская улица — улица в Донецке.
 Бобруйская улица — улица в Киеве.
 Бобруйская улица — улица в Харькове.